Estación La Calera es el nombre que reciben las siguientes estaciones ferroviarias:
Argentina
Estación La Calera (Mitre) que es parte del Ferrocarril General Bartolomé Mitre.
Estación La Calera (General Belgrano) que es parte del Ferrocarril General Belgrano.
Chile
Estación La Calera (Chile) parte del Ferrocarril Santiago-Valparaíso.